Па́вел Бело́в:
 Белов, Павел Алексеевич (1897—1962) — советский генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Белов, Павел Александрович (род. 1977) — российский физик.